Le terme « Tambourine » peut faire référence à :

Monde littéraire 

 , nouvelle de Victor Pelevine de 1993 ;
 , nouvelle de Victor Pelevine de 1993 ;
 , roman de Jane Gardam de 1991.

Monde musical

Album 

 , album de  de 2004 ;
 Mr. Tambourine Man, album de Bob Dylan de 1965 ;
 , album de  de 2010 ;
 , album de The Lemon Pipers de 1967.

Chanson 

 , chanson d'Eve de 2007 ;
 , chanson de Patricia Paay de 1968 ;
 Mr. Tambourine Man, chanson de Bob Dylan de 1965 ;
 , chanson de The Lemon Pipers de 1967.

Groupe 

 , groupe musical néerlandais ;
 , groupe musical japonais ;
 , groupe musical italien ;
 , groupe musical américain ;
 , groupe musical canadien.

Autres 

 , studio d'enregistrement suédois ;
  (née en 1957), musicienne américaine.

Toponyme 

 la , baie américaine ;
 le , rivière australienne ;
 le , rivière australienne ;
 le , parc australien.

Autres 

 Tambourine, personnage de Dragon Ball ;
 , agence japonaise ;
 , film américain de 1896 ;
 , pièce de théâtre américaine ;
 , émission de télévision sud-coréenne.

Voir aussi